naselja
Máza, selo u Baranjskoj županiji u Mađarskoj
Maza, Sjeverna Dakota, grad u okrugu Towner
Maza, Kreta, selo na grčkom otoku Kreti
osobe
Luis Maza (1980.), venezuelanski bejzbolaš
Rubén Maza (1967.), venezuelanski trkač na duge staze
hrana
aperitivi u palestinskoj kuhinji